Ла Кораза има више значења:

 Ла Кораза (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кораза (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Кораза (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику